Tomáš Goder (ur. 4 września 1974 w Desnej) – czechosłowacki oraz czeski skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwsze sukcesy osiągnął jeszcze jako junior. Na mistrzostwach świata juniorów w Reit im Winkl zdobył dwa medale. Indywidualnie zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Martinowi Höllwarthowi. W konkursie drużynowym zdobył złoty medal. W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował w końcówce sezonu 1990/1991, 23 marca 1991 zajmując 55. miejsce na Velikance w Planicy. Wystąpił potem jeszcze w dwóch konkursach tego sezonu, jednak ponownie nie zdobył punktów, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1991/1992, kiedy zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej. Pierwsze punkty w karierze zdobył na początku tego sezonu, 15 grudnia 1991, kiedy zajął 13. miejsce w Sapporo. W konkursach rozgrywanych na skoczniach mamucich trzykrotnie zajmował czwarte miejsce, co dało mu czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej sezonu 1991/1992 Puchar Świata w lotach. W lutym 1992 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie osiągnął swój największy sukces wspólnie z Františkiem Ježem, Jaroslavem Sakalą i Jiřím Parmą, zdobywając brązowy medal w konkursie drużynowym.
W indywidualnych startach Goder był dwudziesty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 48. miejsce. W tym samym sezonie odbyły się także mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie, gdzie Goder zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal z Roberto Ceconem. 

W sezonie 1992/1993 wystartował w zaledwie sześciu konkursach i tylko dwukrotnie zdobywał punkty, co sprawiło, że zajął 39. miejsce w klasyfikacji generalnej. Był także piętnasty w sezonie 1992/1993 PŚ w lotach. Coraz słabsze wyniki sprawiły, że startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W sezonie 1993/1994 wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 20. miejsce. Przez następne dwa sezony nie wystartował w żadnym konkursie PŚ. Do rywalizacji w PŚ próbował wrócić w sezonie 1996/1997, jednak w pięciu indywidualnych startach ani razu nie zdobył punktów. Ostatni oficjalny występ zaliczył na początku sezonu 1997/1998, kiedy to 12 grudnia 1997 zajął 51. miejsce w konkursie w Harrachovie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: –
 sezon 1991/1992: 21.
 sezon 1992/1993: 39.
 sezon 1993/1994: 76.
 sezon 1996/1997: –
 sezon 1997/1998: –

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 4.
 sezon 1992/1993: 15.
 sezon 1993/1994: 21.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 61.
 sezon 1993/1994: 26.
 sezon 1994/1995: 23.
 sezon 1995/1996: 127.
 sezon 1996/1997: 35.
 sezon 1997/1998: 127.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Czechosłowaccy medaliści olimpijscy
Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Czescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Urodzeni w 1974
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019